Roseau steht für:

 Roseau, Hauptstadt von Dominica, einer Insel der Kleinen Antillen in der östlichen Karibik
 Roseau (Fluss), ein Fluss auf der Insel St. Lucia in der östlichen Karibik
 Roseau (Minnesota), eine Stadt im US-Bundesstaat Minnesota
 Roseau County, ein County im US-Bundesstaat Minnesota 

Roseau ist Familienname folgender Personen:
 Maurice Roseau († 2015), französischer Mathematiker 
 Willy Roseau, französischer Radrennfahrer 

Siehe auch:
 Le Chêne et le Roseau, französische Fabel von Jean de La Fontaine (1668)
 Rousseau